Алекса — співачка.
 Алекса Блісс (* 1991) — американська рестлерка.
 Алекса Давалос (* 1982) — американська актриса.
 Алекса Шимека Кнірім — американська фігуристка, що спеціалізується в парному катанні, олімпійська медалістка.
 Алекса Стрикович (* 1961) — сербський шахіст, гросмейстер.
 Алекса Шантич (1868—1924) — сербський поет.
 Алекса Шапоньїч (* 1992) — сербський ватерполіст, олімпійський медаліст.

 Алекса Владислав Марінович (? — 2022) — головний сержант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни.
 Алекса Володимир Володимирович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кейт Алекса (* 1988) — австралійська поп-співачка.
 Алекса Микола Тимофійович (1929—2009) — начальник Управління внутрішніх військ МВС по Українській РСР і Молдавській РСР (1985—1990), генерал-лейтенант.

Капорал-Алекса — село у повіті Арад. Адміністративно підпорядковане місту Синтана.
 Пояна-луй-Алекса — село у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Пушкаші.

Алекса-Шантич — село, належить до общини Сомбор Західно-Бацького округу автономному краю Воєводина.

 Amazon Alexa — голосовий асистент.
 Alexa Internet